Етруската азбука е обслужвала изчезналия етруски език.

Развила се е от западния вариант на гръцката писменост, въведен в Италия от евбейските гърци. Най-старият известен надпис датира от VI век пр. Хр. Повечето етруски надписи са писани хоризонтално от ляво надясно, но някои текстове са писани в двете посоки (напр. първо от ляво надясно, след това от дясно наляво).

Над 10 000 етруски надписа са били намерени на надгробни камъни, вази, статуи, накити и други предмети. Също така са намерени части от етруска книга, направена от лен. Етруските текстове могат да бъдат разчетени – произношението на буквите е известно, но учените не са сигурни за значението на всички думи.

Не са оцелели по-обширни литературни произведения, въпреки че има сведения за съществуването на етруска религиозна и историческа литература и драма. Възможно е етруските да са имали и нотна система за записване на музика.

Вижте също 
 Етруски език

Бележки

Външни препратки 
За етруската писменост на Omniglot

Азбуки
азбука